Берберя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Берберян, Ален (1953—2017) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Берберян, Арсен (1937—2013) — архиепископ, глава Гугарской епархии Армянской Апостольской Церкви (1990—1996).
 Берберян, Кэти (1925—1983) — американская певица.
 Берберян, Манник (1885—1960) — армянская поэтесса, прозаик, переводчик.
 Берберян, Мартин Габриелович (род. 1980) — армянский борец вольного стиля.
 Берберян, Юлия (род. 1944) — болгарская теннисистка и тренер по теннису.

См. также 
 Берберов
 Берберовы (семья)